

Personnes 
Dans la Bible, livre de la Genèse, Léa est la première femme de Jacob, fille de Laban et sœur de Rachel.

Léa est un prénom féminin venant du latin « lea » qui signifie lionne.
 

Lea est aussi un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Arthur Mills Lea (1868-1932), un entomologiste australien.
 Penelope Lea (née en 2005, une militante climatique norvégienne.Léa stars

Pseudonyme 

 Léa est le surnom donné en France à Lea Giunchi

Sigles 

LEA est un acronyme qui peut signifier :
 en français
 Ligue des États arabes
 Langues étrangères appliquées, une mention du diplôme de licence en France.
 Ligne de l'Est de l'Agglomération, nom employé pendant le projet et la construction à la ligne 3 du tramway de Lyon
 Les Émissions de l'Agglomération, nom de la chaîne de télévision locale de l'agglomération rouennaise Léa TV 
 Le groupe Lea Nature, pour Laboratoire d’Équilibre Alimentaire
 Lycée d'Enseignement Adapté au sein des EREA
 en espéranto
 Laborista Esperanto-Asocio, Association espérantiste de travailleurs
 Luksemburga Esperanto-Asocio, Association luxembourgeoise d'espéranto

Techniques 
 Léa-Linux est un site internet sur le système d'exploitation Linux.
 En programmation Assembleur, lea correspond à une instruction permettant de recopier une adresse (Load Effective Address).

Littérature 
 Léa est une nouvelle de Jules Barbey d'Aurevilly, publiée en 1832.

Cinéma et télévision 
 Lea est un film italien réalisé par Diana Karenne en 1916.
 Martin et Léa est un film français réalisé par Alain Cavalier, sorti en 1979.
 Lea est un film italien réalisé par Lorenzo Onorati en 1981.
 Lea est un téléfilm allemand réalisé par Wolfgang Spier en 1983.
 Léa est un court métrage canadien réalisé par Raymond Saint-Jean en 1991.
 Lea est un film germano-tchèque réalisé par Ivan Fíla en 1996.
 Léa est un court métrage français réalisé par Loïc Nicoloff en 2003.
 Lea est un film allemand réalisé par Steffi Niederzoll en 2008.
 Léa est un film français réalisé par Bruno Rolland en 2011.
 Léa : un ange dans ma maison est un film français réalisé par Jacques-Hervé Fichet en 2014.
 Lea est un film italien réalisé par Marco Tullio Giordana en 2015.

Musique 
 Léa est une chanson du groupe Louise Attaque.

Hydronymes 

 La Lea est un affluent de la Tamise en Angleterre.
 La Lea est un fleuve du nord de l'Espagne, se jetant dans le golfe de Gascogne.

Toponyme 
 Lea, une localité d'Angleterre située dans le comté de Cheshire.

Surnom
Homonymie de titre